Febrero ist ein Weiler in der  Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien.

Geographie 
Febrero  ist ein Weiler, der seit 2009 wieder bewohnt wird. Febrero ist sieben Kilometer von Pola de Laviana, dem Hauptort der  Gemeinde Laviana entfernt und  liegt auf 532 m über NN.

Wirtschaft 
Seit alters her wird Kohle und Eisen  in der Region abgebaut, heute baut noch die Tourismusindustrie daran auf. Die Land- und Forstwirtschaft prägt seit jeher die Region.

Klima 
Angenehm milde Sommer mit ebenfalls milden, selten strengen Wintern. In den Hochlagen können die Winter durchaus streng werden.

Weblinks  
Infoseite
 Seite der Parroquia

Ort in Asturien
Laviana
Weiler in Spanien